Windemuth ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Windemuth (1930–2013), deutscher Maschinenbauer
 Justus Windemuth (1883–1963), deutscher Politiker (SPD), MdL Hessen

Siehe auch:
 Wendemuth